El nombre Jan Bos puede referirse a las siguientes personas:

Jan Bos, regatista neerlandés;
Jan Justus Bos, botánico neerlandés.
Jan Bos, patinador neerlandés.